

Acronimi 
 SASA – ex società di assicurazioni che aveva la sede a Trieste
 SASA – azienda di trasporto pubblico con sede a Bolzano

Geografia 
 Sa'sa' – villaggio palestinese spopolato durante la Guerra arabo-israeliana del 1948
 Sasa – kibbutz in Galilea, Israele
 Sa'sa' – città in Siria
 Sása – comune del distretto di Revúca, nella regione di Banská Bystrica
 Sása – comune del distretto di Zvolen, nella regione di Banská Bystrica
 Şasa – villaggio rumeno del comune di Dănești, distretto di Gorj
 Şasa – villaggio rumeno del comune di Ileanda
 Şasa – villaggio rumeno del comune di Lupșa

Altro 
 Sasa – danza samoana
 Saša – nome proprio di persona
 Sasa – genere di bambù
 Sasa – videogioco del 1984

Pagine correlate
 Sasha